

Persone 

 Adolph Deutsch (1897-1980) – compositore britannico naturalizzato statunitense
 Dave Deutsch (1945) – cestista statunitense
 David Deutsch (1953) – fisico britannico
 Ernst Deutsch (1890-1969) – attore austriaco
 Francesco Deutsch (1900 circa–?) – calciatore italiano
 Helen Deutsch (1906-1992) – sceneggiatrice e giornalista statunitense
 Helene Deutsch (1884-1982) – psicoanalista austriaca
 Henri Deutsch de la Meurthe (1846-1919) – imprenditore francese
 Leo Deutsch – rivoluzionario russo
 Max Deutsch (1892-1982) – musicista austriaco naturalizzato francese
 Otto Erich Deutsch (1883-1967) – musicologo austriaco
 Peter Deutsch (1957) – politico statunitense
 Tamás Deutsch (1969) – nuotatore ungherese

Geografia

Austria 
 Bad Deutsch-Altenburg – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Deutsch Goritz – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Deutsch-Griffen – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Deutsch Jahrndorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Deutsch Kaltenbrunn – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Deutschkreutz – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Deutsch Schützen-Eisenberg – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Deutsch-Wagram – città nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Deutsch Evern – comune nel circondario di Luneburgo (Bassa Sassonia)

Altri progetti